The Spoilt Child – film del 1904 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Spoilt Child – film del 1909 diretto da Lewin Fitzhamon